

Wydarzenia 

 Ateny odeszły od rządów królewskich, odtąd na czele polis stali wybierani corocznie archonci.